Булы́га — фамилия и топоним. Известные носители:

 Булыга, Андрей Евстафьевич (1902—1989) — советский деятель органов государственной безопасности, генерал-майор.
 Булыга, Виталий Николаевич (род. 1980) — белорусский футболист.
 Булыга, Сергей Алексеевич (1953—2021) — писатель и сценарист.

 Курцевич-Булыга, Иван Дмитриевич (в монашестве Иосиф Курцевич; 1580-е—1642) — архиепископ Суздальский и Тарусский, епископ Владимирский и Брестский.

Топоним

Реки 
 Булыга (приток Вязьмы) — река в Ивановской области.

Населённые пункты 
 Булыга — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Булыга-Фадеево (ранее Сандагоу) — село в Чугуевском районе Приморского края.

Другие значения 
 «Булыга» — партийный псевдоним писателя Александра Фадеева.